Berau steht für:

 einen Gemeindeteil von Ühlingen-Birkendorf, siehe Berau (Ühlingen-Birkendorf)
 Kloster Berau, ehemaliges Benediktinerinnenkloster im Ortsteil Berau der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf 
 Propstei Berau, Festes Haus und war der Sitz der Pröpste des Klosters Berau 
 eine Aldeia auf der osttimoresischen Insel Atauro im Suco Macadade, siehe Berau (Macadade)
 ein Dorf in der gleichnamigen Aldeia auf Atauro, siehe Berau (Ort, Macadade)
 ein Berg auf der Insel Atauro, siehe Foho Berau
 ein Fluss auf der Insel Atauro, siehe Rio de Berau
 ein See in Osttimor, siehe Lago Berau
 ein indonesischer Regierungsbezirk in Ostkalimantan, siehe Berau (Regierungsbezirk)
 ein Fluss auf Kalimantan, siehe Berau (Kalimantan)
 Eine Bucht in Papua Barat, siehe Berau-Bucht
 eine Bucht am östlichen Ende des Wolfgangsees (Österreich)